Roman Jurjevitj Ljubimov, ryska: Роман Юрьевич Любимов, född 1 juni 1992, är en rysk professionell ishockeyforward som spelar för Philadelphia Flyers i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat för HK CSKA Moskva i Kontinental Hockey League (KHL).

Ljubimov blev aldrig draftad av någon NHL-organisation.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Roman Lyubimov NHL Stats – Hockey-Reference.com
Roman Lyubimov hockey statistics and profile at hockeydb.com
Roman Lyubimov – player profile at The Hockey News

Spelare i Philadelphia Flyers
Spelare i HK CSKA Moskva
Ryska idrottare under 2000-talet
Ryska ishockeyspelare
Personer från Tver
Levande personer
Födda 1992
Män
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft